Cette page homonymie recouvre les notions suivantes :
 le chapitre général d'un ordre ou d'une congrégation religieuse est l'assemblée des religieux, clercs, frères ou religieuses, réunie dans des conditions et pour des raisons définies par la règle :
 le chapitre général hospitalier est la réunion des principaux dignitaires de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au couvent, siège de l'Ordre, pour traiter des affaires de l'Ordre ;
 le chapitre général de l'ordre du Temple réunissait tous les cinq ans au moins, les hauts dignitaires de l'Ordre qui y débattaient des questions politiques et décidaient des actes qui engageaient l'Ordre ;
 le chapitre général cistercien désigne à la fois le chapitre général de l'ordre cistercien d'avant la Révolution française, et les chapitres des ordres et congrégations qui en sont issus. Dans tous les cas, il s'agit de l'instance suprême de gouvernement de l'Ordre.